Освобождённый мир (роман) — научно-фантастический роман английского писателя Герберта Уэллса 1914 года, в котором предсказывается появление ядерного оружия.
 Освобождённый мир (фильм) — двенадцатый эпизод американского документального телевизионного шоу «Космос: пространство и время» 2014 года выпуска.